Гвидо Крачмер (; ) — западногерманский легкоатлет, специалист по многоборьям. Выступал за сборную ФРГ по лёгкой атлетике в 1974—1986 годах, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Монреале, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы, победитель Кубка Европы в командном зачёте, многократный победитель и призёр первенств национального значения, бывший рекордсмен мира в десятиборье.

Биография 
Гвидо Крачмер родился 10 января 1953 года в ярмарочной общине Гросхойбах.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1974 года, когда вошёл в основной состав западногерманской национальной сборной и побывал на чемпионате Европы в Риме, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в десятиборье.

В 1975 году на Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Быдгоще занял девятое и пятое места в личном и командном зачётах соответственно.

В 1976 году выступил в беге на 60 метров с барьерами на домашнем чемпионате Европы в помещении в Мюнхене. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Монреале — в программе десятиборья с результатом в 8411 очко завоевал серебряную олимпийскую медаль, уступив только американцу Брюсу Дженнеру.

После монреальской Олимпиады Крачмер остался в составе легкоатлетической команды ФРГ и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 1977 году на Кубке Европы в Лилле он стал бронзовым призёром в личном зачёте и помог своим соотечественникам выиграть серебряные медали мужского командного зачёта.

В 1978 году на чемпионате Европы в Праге вынужден был досрочно завершить выступление и не показал никакого результата.

На Кубке Европы 1979 года в Дрездене был вторым в личном и командном зачётах.

В июне 1980 года на соревнованиях в Бернхаузене побил принадлежавший британцу Дейли Томпсону мировой рекорд, набрав в сумме всех дисциплин десятиборья 8667 очков (рекорд впоследствии продержался почти два года и был превзойдён тем же Томпсоном). Рассматривался в качестве кандидата на участие в Олимпийских играх в Москве, однако Западная Германия вместе с несколькими другими западными странами в конечном счёте бойкотировала эти Игры по политическим причинам.

В 1981 году на Кубке Европы в Бирмингеме Крачмер стал пятым в личном зачёте и вместе с западногерманской сборной выиграл командный зачёт.

На чемпионате Европы 1982 года в Афинах с результатом в 8015 очков занял итоговое девятое место.

В 1983 году на впервые проводившемся чемпионате мира по лёгкой атлетике в Хельсинки набрал 8096 очков и стал девятым, тогда как на Кубке Европы в Софии занял первое место в командном зачёте. По итогам сезона президент Карл Карстенс вручил ему Серебряный лавровый лист, высшую спортивную награду Германии.

Принимал участие в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе — на сей раз с результатом в 8326 очков расположился в итоговом протоколе соревнований на четвёртой позиции.

В 1986 году выступал на домашнем чемпионате Европы в Штутгарте, но снялся с турнира после неудачи в прыжках в длину.

Планировал выступить и на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, но на отборочном чемпионате страны во время бега на 100 метров получил травму ахиллова сухожилия и вынужден был завершить карьеру легкоатлета.

Впоследствии пробовал себя в бобслее, являлся разгоняющим в экипаже пилота Руди Лохнера, но пройти отбор на зимнюю Олимпиаду 1992 года в Альбервиле ему не удалось.

Примечания 

Многоборцы Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Чемпионы Германии по лёгкой атлетике
Кавалеры Серебряного лаврового листа